Стой и пой о Замбии, гордой и свободной (, бемба Lumbanyeni Zambia) — государственный гимн Замбии, принятый после получения независимости в 1964.

Музыка гимна идентична песне «Боже, благослови Африку», написанной Енохом Сонтонгой и используемой в качестве составной части гимна ЮАР, однако слова сочинены заново, поскольку песня Сонтонги посвящена Африке в целом.

Текст гимна

Внешние ссылки 

 Страница, посвящённая гимну

Государственные символы Замбии
Замбия